Новый Выселок — название населённых пунктов:

Украина 
 Новый Выселок — село в Гадячском районе Полтавской области.
 Новый Выселок — село в Глобинском районе Полтавской области.